Comuna Salcia se poate referi la:

Comune din România
Comuna Salcia, Mehedinți
Comuna Salcia, Prahova
Comuna Salcia, Teleorman

Comune din Republica Moldova
Comuna Salcia, Șoldănești
Comuna Salcia, Taraclia

Vezi și
Salcia (dezambiguizare)